Jensen Ridge är en ås i Antarktis. Den ligger i Sydorkneyöarna. Argentina och Storbritannien gör anspråk på området. Jensen Ridge ligger på ön Signy.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Antarktis
Sydorkneyöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis